Der MercedesCup 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 18. Juni 2018 in Stuttgart stattfand. Er war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Libéma Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 630.785 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 701.975 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Stuttgart